Симплициссимус () может означать:
 Симплициссимус — мифологическое животное, дракон с орлиными ногами и хвостом, увенчанным наконечником пики.
 «Симплициссимус» — немецкий сатирический еженедельный журнал (издавался: 1896—1944; 1954—1967; 1981—1982; 1997—1998 гг.).
 «Симплициссимус» — роман немецкого писателя Г. Я. К. Гриммельсгаузена.